George Samuel Clason um empresário e escritor norte-americano
Curt Meyer-Clason um escritor e tradutor alemão

Desambiguação